Alt Damerow ist der Name folgender Ortschaften:
 Alt Damerow (Domsühl), Ortsteil der Gemeinde Domsühl in Mecklenburg-Vorpommern
 Alt Damerow, ehemals im Kreis Stolp, Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Stara Dąbrowa (Damnica)
 Alt Damerow, ehemals im Kreis Saatzig, Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Stara Dąbrowa (Powiat Stargardzki) 

Siehe auch:
 Damerow